Никола́й Васи́льевич Ци́цин (, Саратов — 17 июля 1980, Москва) — советский ботаник, генетик и селекционер.

Академик АН СССР (1939), ВАСХНИЛ (1938; в 1938—1948 вице-президент). Дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978); Лауреат Ленинской (1978) и Сталинской премии второй степени (1943).

Биография 
Родился 18 декабря 1898 года в Саратове. Выходец из бедной крестьянской семьи, подростком работал на фабрике в Саратове.

В годы гражданской войны был военным комиссаром. После войны учился на рабфаке, а затем в Саратовском сельскохозяйственном институте. Окончил Саратовский институт сельского хозяйства и мелиорации (1927).

После окончания института работал на Саратовской сельскохозяйственной опытной станции. Общение с такими выдающимися селекционерами, как Н. Г. Мейстер, А. П. Шехурдин, П. Н. Константинов, определило дальнейшее направление работ молодого учёного. С самого начала его заинтересовала проблема создания более продуктивных сортов главной продовольственной культуры — пшеницы — на основе отдалённой гибридизации культурных растений с дикорастущими видами. Работая агрономом одного из отделений зерносовхоза «Гигант» Сальского района Ростовской области, Цицин скрестил пшеницу с пыреем и впервые получил пшенично-пырейный гибрид, что стало началом его работы в этом направлении. Широко вовлекал в скрещивание дикорастущие и культурные растения, прошедшие самостоятельные эволюционные пути, определившие их генетическую обособленность. Исследования, проводимые учёным в этом направлении, позволили создавать новые сорта растений, такие как многолетняя и зерно-кормовая пшеницы, межродовые пшенично-пырейные, пшенично-элимусные и ржано-пырейные гибриды. Эти разработки явились существенным вкладом в практику селекции и растениеводства нашей страны и имели большое значение для развития генетики в СССР.

В 1931—1937 годах — заведующий организованной им лабораторией пшенично-пырейных гибридов, в 1938—1948 председатель Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при министерстве сельского хозяйства СССР, вице-президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, в 1940—1957 заведующий лабораторией отдалённой гибридизации АН СССР, с 1945 директор Главного ботанического сада АН СССР. В конце 1930-х годов поддерживал методы и идеи Т. Д. Лысенко, однако в 1948 году в письме к Сталину критиковал Лысенко за «научные ошибки», «попытки административными методами подавить научных оппонентов».

Основные труды посвящены отдалённой гибридизации растений. От скрещивания пшеницы с пыреем получил новый вид пшеницы (Triticum agropynotriticum). Автор сортов пшенично-пырейных гибридов. Председатель правления Совета ботанических садов АН СССР. Почётный член ряда академий социалистических стран (Академия наук Румынии, 1945 год. Президент (1958—1970) и вице-президент (с 1970) Советско-индийского общества дружбы и культурных связей, член Советского комитета защиты мира.

Делегат XX съезда КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 3-го и 4-го созывов.

Первого звания Героя Социалистического Труда удостоен 17 декабря 1968 года с формулировкой «за выдающиеся заслуги в развитии биологической и сельскохозяйственной наук и в связи с 70-летием со дня рождения».

В 1973 году выступил в газете «Правда» с осуждением деятельности академика А. Д. Сахарова.

В 1975 году выведенный под руководством Н. В. Цицина тетраплоидный сорт озимой ржи "Старт" дал урожай 45,1 центнера с гектара (превысив по урожайности диплоидный сорт "Харьковская-60")

Основные работы 

 Проблема озимых и многолетних пшениц. — М., 1935;
 Что даёт скрещивание пшеницы с пыреем. — М., 1937;
 Исследования в области вегетативно-половой гибридизации травянистых растений с древесными // Труды Зонального института сельского хозяйства нечернозёмной полосы СССР. — М., 1946;
 Пути создания новых культурных растений. — М., 1948;
 Отдалённая гибридизация растений. — М.: Сельхозгиз, 1954. — 432 с.
 Роль науки и передовой практики в подъёме сельского хозяйства. — М., 1954;
 
  
 Роль отдалённой гибридизации в эволюции растений. — М.: Наука, 1975;
 Многолетняя пшеница / АН СССР. Секция хим.-технол. и биол. наук, Гл. ботан. сад. — М.: Наука, 1978. — 288 с.
 Теория и практика отдалённой гибридизации / АН СССР. Гл. ботан. сад. — М.: Наука, 1981. — 159 с.

Награды и премии 

 Дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978).
 Семь орденов Ленина (30.12.1935; 10.06.1945; 10.11.1945; 19.11.1953; 17.12.1968; 17.09.1975; 15.12.1978).
 Орден Октябрьской Революции (18.12.1973).
 Орден Трудового Красного Знамени (16.09.1939).
 Медаль «За боевые заслуги» (28.10.1967).
 Другие медали.
 Ленинская премия (1978).
 Сталинская премия второй степени (1943).
 Орден Сельскохозяйственных заслуг (Франция, 1959).

Увековечение памяти Н. В. Цицина

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте РАН
 
 
 Елагин И. Н. Дело всей жизни. К 90-летию со дня рождения академика Николая Васильевича Цицина // Вестник РАН. 1988. № 12. С. 86—93.
 Биография.ру — Цицин Николай Васильевич
 Детская Энциклопедия. Том 6. Сельское хозяйство.

Выпускники Саратовского государственного аграрного университета
Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Дважды Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены-корреспонденты Румынской академии
Участники Гражданской войны в России (красные)
Жители Дома на набережной